

Cinema 
 Playing with Fire – cortometraggio del 1913 diretto da Bert Angeles
 Playing with Fire – cortometraggio del 1913 diretto da Bertram Bracken
 Playing with Fire – cortometraggio del 1914 diretto da Tom Santschi
 Playing with Fire – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
 Playing with Fire – cortometraggio del 1915 diretto da Harry Myers
 Playing with Fire – film del 1916 diretto da Francis J. Grandon
 Playing with Fire – film del 1921 diretto da Dallas M. Fitzgerald
 Playing with Fire – cortometraggio di animazione del 1926 diretto da Charles R. Bowers e Bud Fisher
 Playing with Fire – film per la televisione del 1985 diretto da Ivan Nagy
 Playing with Fire – film per la televisione del 2000 diretto da Roy Campanella II
 Playing with Fire – film del 2008 diretto da David DeCoteau
 Playing with Fire – film del 2019 diretto da Andy Fickman

Musica 
 Playing with Fire – album degli Spacemen 3 del 1989
 Playing with Fire – album dei Dervish del 1995
 Playing with Fire – album di Frank Yamma del 1999
 Playing with Fire – album di Dave Kilminster del 2004
 Playing with Fire – album di Kevin Federline del 2006
 Playing with Fire – album di Paula Seling e Ovi del 2010
 Playing with Fire – album di Jennifer Nettles del 2016
 Playing with Fire – singolo dei N-Dubz del 2010
 Playing with Fire – singolo di Paula Seling e Ovi del 2010
 Playing with Fire – singolo di Plan B del 2012
 Playing with Fire – singolo di Darin del 2013
 Playing with Fire – singolo delle Blackpink del 2016